Становской сельсовет (сельский совет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Россия 
Становской сельсовет (сельский совет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

 Становской сельсовет — Кетовский район, Курганская область.
 Становской сельсовет — Целинный район, Курганская область.
 Становской сельсовет — Поныровский район, Курская область (муниципальное образование упразднено).
 Становской сельсовет — Тимский район, Курская область.

Украина 
'''Становский сельсовет — административно-территориальная единица.

 Становский сельский совет — Тростянецкий район, Сумская область. Упразднён в 2020.